Motavita kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Motavita (ort), Boyacá, 
 Motavita (kommun), Boyacá,